Сэвилл:
 Сэвилл, Виктор (настоящее имя Виктор Сэльберг; 1895—1979) — британский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Сэвилл, Крейг (род. 1978) — канадский кёрлингист.
 Сэвилл, Питер — британский дизайнер-оформитель, славу которому принесла его работа для звукозаписывающей компании «Factory Records».
 Сэвилл, Питер (психолог) — основатель компании Saville Consulting. Профессор, бакалавр гуманитарных наук, магистр философии, доктор философии, член Британского психологического общества, дипломированный психолог, член Королевского общества искусств, дипломированный учёный.